Stadtanzeiger steht für
 eine Kölner Tageszeitung, siehe Kölner Stadt-Anzeiger
 eine Münchener Lokalzeitung, siehe Münchner Stadtanzeiger
 eine kostenlose Wochenzeitung in der Schweiz, siehe Winterthurer Stadtanzeiger
 Anzeigenblätter der Westdeutschen Verlags- und Werbegesellschaft (WVW), siehe WVW/ORA Anzeigenblätter

Sonstiges:
 eine mögliche Bezeichnung des Amtsblatts einer Gemeinde, z. B.
 Eppinger Stadtanzeiger